Met liefde (André Hazes), album van André Hazes uit 1982
 Met liefde (Luie Hond), album van Luie Hond uit 2006